

Карабау — село, Алтинтобинський сільський округ, Казигуртський район, Туркестанська область
 Карабау — село, Карабауський сільський округ, Казигуртський район, Туркестанська область
 Карабау — село, Кзилкогинський район, Атирауська область
 Карабау — село, Сариагаський район, Туркестанська область

Див. також 
 Карабауський сільський округ